Ciò che è relativo all'Abruzzo

Persone 
 Alberto Abruzzese – sociologo, scrittore e saggista italiano
 Giuseppe Abruzzese – calciatore italiano
 Mario Abruzzese  – partigiano italiano

Altro 
 Dialetto abruzzese – forma impropria per riferirsi ai vari dialetti dell'Abruzzo
 Rivista Abruzzese – periodico culturale, a cadenza trimestrale
 Abruzzese – 'ndrina di Cassano allo Ionio
 Mastino abruzzese o pastore abruzzese – varietà canina

Pagine correlate 
 Abbruzzese

Altri progetti